Эта статья о рэп-трибьюте. О рок-трибьюте см. «КИНОпробы».

«КИНОпробы. Рэп-трибьют» — трибьют-альбом памяти Виктору Цою, выпущенный 21 октября 2010 года на лейбле «Монолит Рекордс».

Альбом выпущен в двадцатую годовщину гибели Виктора Цоя. Продюсером проекта выступил Антон Пронин.

Dino MC47, 25/17 и Дуня выпустили клипы на свои версии песен.

Список композиций

О проекте 
Идея проекта заключается в том, чтобы привлечь внимание молодежи к творчеству группы «Кино». Не было цели состязаться с песнями Виктора Цоя. Очевидно, что лучше него никто не сделает. Это дань уважения и собственный взгляд на творчество Цоя от тех, кто вырос на его песнях.

Группа «Легальный Бизне$$» при участии рэперов Лигалайза и N’Pans в 1999 году записали песню «Пачка сигарет» и сняли на неё клип. Но ни в этот, ни в трибьют «КИНОпробы» (2000) композиция не вошла.

Рецензии 

—  пишет Андрей Никитин на сайте Rap.Ru

См. также 
 КИНОпробы (2000)
 День рождения Виктора Цоя  (2002)
 Спасём Мир. Tribute To Tsoy 2014 (2014)
 Мы вышли из Кино (2017)

Примечания

Ссылки 
 КИНОпробы. Рэп-трибьют на Discogs
 Кинопробы. Рэп-трибьют. — Андрей Никитин, rap.ru, 1 ноября 2010

Трибьют-альбомы Виктору Цою и группе «Кино»
Альбомы лейбла «Монолит Рекордс»
Альбомы рэп-рока
Хип-хоп-альбомы России